Beaver (engl. für Biber) steht für:

 Beaver (Texteditor)
 De Havilland Canada DHC-2 Beaver, ein Flugzeug
 Beaver Manufacturing Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Beaver State Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Beaver (Sprache), eine nord-athabaskische Sprache
 Beaver, eine niederländische Rockband
 Beaver (Automarke), ehemalige britische Automarke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaver (Alaska), in der Yukon-Koyukuk Census Area
 Beaver (Arkansas), im Carroll County
 Beaver (Iowa), im Boone County
 Beaver (Kansas), im Barton County
 Beaver (Kentucky), im Floyd County
 Beaver (Louisiana), im Evangeline Parish
 Beaver (Massachusetts), im Plymouth County
 Beaver (Bay County, Michigan)
 Beaver (Delta County, Michigan)
 Beaver (Minnesota), im Winona County
 Beaver (Nevada), im Elko County – nicht mehr existent
 Beaver (New Mexico), im Socorro County – nicht mehr existent
 Beaver (Ohio), im Pike County
 Beaver (Oklahoma), im Beaver County
 Beaver (Oregon), im Tillamook County
 Beaver (Pennsylvania), im Beaver County
 Beaver (Tennessee), im Tipton County
 Beaver (Texas), im Anderson County
 Beaver (Utah), im Beaver County
 Beaver (Virginia), im Wythe County
 Beaver (Washington), im Clallam County
 Beaver (Nicholas County, West Virginia)
 Beaver (Raleigh County, West Virginia)
 Beaver (Wisconsin), im Marinette County
 Beaver (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Beaver (Town, Marinette County), Town(ship) in Wisconsin
 Beaver (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Beaver Bay, im Lake County, Minnesota
 Beaver Bottom, im Pike County, Kentucky
 Beaver Center, im Crawford County, Pennsylvania
 Beaver Cove, im Troup County, Georgia
 Beaver Dam (Wisconsin), im Dodge County
 Beaver Dams, im Schuyler County, New York
 Beaver Edge, im Dodge County, Wisconsin
 Beaver Grove, im Marquette County, Michigan
 Beaver Head Corner, im New Haven County, Connecticut
 Beaver Hill, im Overton County, Tennessee
 Beaver Hills, im Gwinnett County, Georgia
 Beaver Homes, im Columbia County, Oregon
 Beaver Junction, im Floyd County, Kentucky
 Beaver Meadow, im Chenango County, New York
 Beaver Meadows, im Carbon County, Pennsylvania
 Beaver Mills, im Centre County, Pennsylvania
 Beaver Point, im Larimer County, Colorado
 Beaver Pond, im Hall County, Georgia
 Beaver Ridge, im Carroll County, Maryland
 Beaver Run Manor, im Wicomico County, Maryland
 Beaver Shores, im Benton County, Arkansas
 Beaver Town, im Pickens County, Alabama

Personen:
 Bruce Beaver (1928–2004), australischer Schriftsteller
 David Beaver (* 1966), englischer Fußballspieler
 James Addams Beaver (1837–1914), US-amerikanischer Politiker
 Jim Beaver (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Stanley Beaver (1907–1984), britischer Geograph und Professor an der Keele University
 Beaver Morrison (1950–2010), neuseeländische Rock- und Jazzsängerin
 Beaver Harris (1936–1991), US-amerikanische Jazzschlagzeuger

Sonstiges:
 Beaver oder Dane-zaa, indigene athabaskische Ethnie in Kanada
 Beaver Ball Creek, Fließgewässer im Fergus County, Montana
 Beaver Bill Creek, Fließgewässer im Lewis County, Washington
 Beaver Bog Brook, Fließgewässer im Franklin County, Maine
 Beaver Brake, Fließgewässer im Lincoln County, Arkansas
 Beaver Butte Creek, Fließgewässer im Wasco County, Oregon
 Beaver Creek East, Fließgewässer im Houston County, Minnesota
 Beaver Creek West, Fließgewässer im Houston County, Minnesota
 Beaver Dam River, Fließgewässer in Wisconsin
 Beaver Slough, See im Scott County, Arkansas
 Beaver Station Lake, See im Gogebic County, Michigan
 Beaver Tail Lake, See im Matanuska-SusitnaAlaska
 Beaver Tail Pond, See im Aroostook County, Maine
 Beaver Woman Lake, See im Flathead County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaver Bridge, in Beaver, Arkansas, ID-Nr. 90000730
 Beaver Building, in New York, New York, ID-Nr. 05000668
 Beaver City Library, in Beaver, Utah, ID-Nr. 83004391
 Beaver Dam (Knightdale), in Knightdale, North Carolina, ID-Nr. 86003529
 Beaver Dam Plantation House, in Davidson, North Carolina, ID-Nr. 79001735
 Beaver High School, in Beaver, Utah, ID-Nr. 82004077
 Beaver Hills Historic District, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 86002108
 Beaver Historic District, in Beaver, Pennsylvania, ID-Nr. 96001201
 Beaver Island Light Station, in St. James, Michigan, ID-Nr. 78001495
 Beaver Lake Dam, in Angoon, Alaska, ID-Nr. 95001295
 Beaver Meadow Brook Archeological Site (27MR3), in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 89000434
 Beaver Meadow Complex Prehistoric Archeological District, in Barkhamsted, Connecticut, ID-Nr. 88000858
 Beaver Meadow Union Chapel, in Norwich, Vermont, ID-Nr. 95000185
 Beaver Mills, in Keene, New Hampshire, ID-Nr. 99001481
 Beaver Opera House, in Beaver, Utah, ID-Nr. 82004078
 Beaver Pass Shelter, in Diablo, Washington, ID-Nr. 88003448
 Beaver Relief Society Meetinghouse, in Beaver, Utah, ID-Nr. 83003837
 Beaver River Power Station, in Boise, Idaho, ID-Nr. 82004998
 Beaver School, in Beaver, Washington, ID-Nr. 92001591
 Beaver Street Historic District, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 89002377
 Beaver Valley Rock Shelter Site, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 78000910

Siehe auch:
 Beaver City
 Beaver County
 Beaver Island
 Beaver Pond (South Carolina)
 Beaver Rocks
 Beaver Township
 Beaver River
 Beaver Creek
 Beaver Dam
 Beaver Run
 Beaver Lake
 Beaver Valley
 Beaver Valley Traction Company
 Beavers
 Biver
 Beever